Cheumatopsyche — род ручейников семейства гидропсихиды (Hydropsychidae) подотряда Annulipalpia.

Распространение 
Всесветное.

Описание 
Мелкие ручейники, длина тела менее 1 см. В основном коричневого или жёлтого цвета, а некоторые виды — тёмные с характерным белым рисунком. Помимо характерной комбинации основных родовых признаков Cheumatopsyche легко отличить от всех других родов гидропсихин по характерной генитальной структуре. Только, возможно, предковая группа видов Cheumatopsyche pali, населяющая Мадагаскар и окрестности имеет удлинённые преанальные придатки. У всех остальных групп видов преанальные придатки меньше. Другими явно примитивными состояниями первичных родовых признаков в этой группе являются: наличие в задних крыльях m-cu; формула шпор 244; и наличие вилок 1235 задних крыльев. Существует 3 производных признака: проэпистернальная щетинистая бородавка отсутствует; близко расположенные поперечные жилки передних крыльев от m-cu до cu; открытая медиальная ячейка заднего крыла. На голове 5-9 щетинок бородавок. Претарзальные коготки самцов имеют разную форму, асимметричны, у некоторых видов с боков обрамлены пучком щетинок. Однако есть виды, в основном с Мадагаскара, с идеально симметричными претарзальными когтями на всех ногах. Формула шпор 2-4-4.

Систематика 
Около 350 видов. Род был впервые выделен в 1891 году на основании типового вида . Cheumatopsyche близок к Potamyia, но жилки задних крыльев M и Cu1 не параллельны и не близки друг к другу у Cheumatopsyche, а в гениталиях язычковая мезоапикальная доля хорошо развита у нескольких групп видов Cheumatopsyche и никогда не присутствует у Potamyia. Валидный статус рода подтверждён в ходе ревизии, проведённой в 2008 году венгерским энтомологом János Oláh (Department of Environmental Management, Tessedik College, Сарваш, Венгрия) с коллегами.

 C. abhugna (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. acuminata (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. addita (L Navas, 1916)
 C. admetos (H Malicky & P Chantaramongkol, 1996)
 C. agha (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. agnetae (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. akana (B Statzner, 1984)
 C. akisena (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. alampeta (A Neboiss, 2002)
 C. albocincta (Banks, 1937)
 C. albofasciata (R McLachlan, 1872)
 C. albomaculata (Ulmer, 1905)
 C. alfierii (L Navas, 1927)
 C. alvarezi (W Wichard, MM Solorzano-Kraemer, C Luer, 2006)
 C. ambala (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. ambodivoa (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. ambohima (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. amboinica (L Navas, 1928)
 C. amdakaramaya (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. ampanga (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. amurensis (AV Martynov, 1934)
 C. analis (Banks, 1903)
 C. andohahela (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. anema (G Marlier, 1959)
 C. angusta (Ulmer, 1930)
 C. anonima (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. anthracias (W Mey, 1996)
 C. antoniensis (H Malicky, 1982)
 C. aphanta (HH Ross, 1938)
 C. apicata (L Navas, 1931)
 C. arizonensis (S Ling, 1938)
 C. asaha (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. aterrima (G Marlier, 1961)
 C. automedon (H Malicky & P Chantaramongkol, 1997)
 C. ayopa (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. balaromta (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. banaueensis (W Mey, 1995)
 C. banksi (Mosely, 1942)
 C. barakambra (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. bardiana (H Malicky, 1997)
 C. bhatrapura (H Malicky, 1979)
 C. bibbensis (Gordon, Harris & Lago, 1986)
 C. bidikala (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. bifida (B Statzner, 1975)
 C. bimaculata (Ulmer, 1930)
 C. boettgeri (B Statzner, 1975)
 C. bohakayi (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. bolosa (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. brazzana (J Olah & KA Johanon, 2008)
 C. brevilineata (M Iwata, 1927)
 C. brevis (Ulmer, 1930)
 C. brunnea (S Jacquemart, 1961)
 C. burgeonia (L Navas, 1931)
 C. burksi (HH Ross, 1941)
 C. cahaba (Gordon, Harris & Lago, 1986)
 C. caieta (H Malicky & P Chantaramongkol, 1997)
 C. calawagana (W Mey, 1995)
 C. camena (H Malicky, 1997)
 C. camerunica (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. camilla (H Malicky, 1997)
 C. campyla (HH Ross, 1938)
 C. capitata (L Navas, 1936)
 C. capitella (AV Martynov, 1927)
 C. caprotina (H Malicky, 1997)
 C. carmentis (H Malicky & P Chantaramongkol, 1997)
 C. carna (H Malicky & P Chantaramongkol, 1997)
 C. ceramensis (W Mey, 1999)
 C. ceres (H Malicky & P Chantaramongkol, 1997)
 C. clavalis (AV Martynov, 1930)
 C. cocles (H Malicky & P Chantaramongkol, 1997)
 C. cognita (Ulmer, 1951)
 C. columnata (AV Martynov, 1935)
 C. comis (SW Arnold & CR Arnold, 1961)
 C. comorina (L Navas, 1931)
 C. concava (Ulmer, 1930)
 C. concordia (H Malicky, 1997)
 C. congolana (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. contexta (Ulmer, 1951)
 C. copia (H Malicky & P Chantaramongkol, 1997)
 C. copiosa (DE Kimmins, 1956)
 C. cornix (H Malicky, 1997)
 C. costalis (Banks, 1913)
 C. cressida (H Malicky, 1997)
 C. criseyde (H Malicky & P Chantaramongkol, 1997)
 C. curvata (AV Martynov, 1935)
 C. chariklo (H Malicky & P Chantaramongkol, 1997)
 C. charites (H Malicky & P Chantaramongkol, 1997)
 C. charybdis (H Malicky, 1997)
 C. cheesmanae (DE Kimmins, 1962)
 C. chihonana (M Kobayashi, 1987)
 C. chimaira (H Malicky, 1997)
 C. chinensis (AV Martynov, 1930)
 C. chione (H Malicky & P Chantaramongkol, 1997)
 C. chirapali (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. chitawana (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. chlorogastra (L Navas, 1932)
 C. chryseis (H Malicky & P Chantaramongkol, 1997)
 C. chrysothemis (H Malicky & P Chantaramongkol, 1997)
 C. danae (H Malicky, 1998)
 C. davisi (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. deani (A Neboiss, 2002)
 C. delamarei (S Jacquemart, 1965)
 C. dhanikari (H Malicky, 1979)
 C. diehli (H Malicky, 1997)
 C. digitata (Mosely, 1935)
 C. diminuta (Walker, 1852)
 C. doan (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. dostinei (JC Dean, 2001)
 C. dubitans (Mosely, 1942)
 C. duma (H Malicky, 2009)
 C. ebal (H Malicky, 2009)
 C. ecsedii (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. edista (AE Gordon, 1974)
 C. edom (H Malicky, 2009)
 C. ehi (H Malicky, 2009)
 C. ekona (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. ela (DG Denning, 1942)
 C. emas (CJ Geraci, 2008)
 C. engor (J Olah & PC Barnard, 2008)
 C. enigma (Morse, Ross & Gordon, 1971)
 C. enonis (HH Ross, 1938)
 C. erawan (H Malicky & P Chantaramongkol, 2009)
 C. ernestheissi (H Malicky, 1997)
 C. etrona (HH Ross, 1941)
 C. excisa (Ulmer, 1930)
 C. expeditionis (Ulmer, 1938)
 C. explicanda (B Statzner, 1975)
 C. fahara (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. falcifera (Ulmer, 1930)
 C. fansipangensis (W Mey, 1996)
 C. fausta (L Navas, 1936)
 C. fianara (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. flavellata (W Mey, 2004)
 C. flavosulphurea (W Mey, 1998)
 C. fusca (L Navas, 1936)
 C. gaia (H Malicky, 1997)
 C. galahittigama (F Schmid, 1958)
 C. galapitikanda (F Schmid, 1958)
 C. galumata (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. galloisi (S Matsumura, 1931)
 C. garulupota (Olah et al., 2007)
 C. gelita (DG Denning, 1952)
 C. geora (DG Denning, 1948)
 C. georgulmeri (W Mey, 1998)
 C. gibbsi (B Statzner, 1984)
 C. globosa (Ulmer, 1910)
 C. gordonae (PK Lago & SC Harris, 1983)
 C. gracilis (Banks, 1899)
 C. guadunica (Y Li, 1988)
 C. guerneana (L Navas, 1916)
 C. gyra (HH Ross, 1938)
 C. hageni (Olah et al., 2007)
 C. halima (DG Denning, 1948)
 C. harwoodi (DG Denning, 1948)
 C. hasalaka (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. helma (HH Ross, 1939)
 C. hippolyte (H Malicky, 1997)
 C. hoasena (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. holzschuhi (H Malicky, 1997)
 C. hoogstraali (HH Ross, 1947)
 C. imatso (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. incomptaria (W Mey, 1998)
 C. indica (L Navas, 1932)
 C. infascia (AV Martynov, 1934)
 C. jacquemarti (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. jaekam (H Malicky & P Chantaramongkol, 2009)
 C. japonica (L Navas, 1916)
 C. jiriana (H Malicky, 1997)
 C. joariva (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. junolahi (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. kahat (H Malicky & P Chantaramongkol, 2009)
 C. kakaduensis (JC Dean, 2001)
 C. kala (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. kali (CJ Geraci, 2008)
 C. kebumena (H Malicky, 1997)
 C. kim (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. kimminsi (G Marlier, 1961)
 C. kindamba (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. kinlockensis (Gordon et al., 1986)
 C. kirimaduwa (F Schmid, 1958)
 C. kissi (G Marlier, 1961)
 C. kraepelini (Ulmer, 1905)
 C. krugerana (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. kumasa (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. kuranishii (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. kysonia (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. langsonina (L Navas, 1933)
 C. lasia (HH Ross, 1938)
 C. lateralis (KH Barnard, 1934)
 C. lebasi (L Navas, 1932)
 C. leleupi (G Marlier, 1961)
 C. leloupi (S Jacquemart, 1957)
 C. lepida (F.J. Pictet, 1834)
 C. lesnei (Mosely, 1932)
 C. lestoni (DG Gibbs, 1973)
 C. lobata (G Marlier, 1943)
 C. logani (AE Gordon & SD Smith, 1974)
 C. lolo (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. longiclasper (Y Li, 1988)
 C. longinosnavasi (W Mey, 1998)
 C. lucida (Ulmer, 1907)
 C. macentae (Gibon, Guenda & Coulibaly, 1994)
 C. maculata (Mosely, 1934)
 C. maculipennis (Ulmer, 1930)
 C. madagassa (L Navas, 1923)
 C. mafana (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. mahakaya (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. malmi (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. mandrara (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. mariannae (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. marieni (S Jacquemart, 1965)
 C. marmorata (L Navas, 1922)
 C. masia (L Navas, 1920)
 C. masiposa (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. mattheei (W Mey, 1992)
 C. matuta (H Malicky, 2004)
 C. mendolonga (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. meo (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. meruana (L Navas, 1934)
 C. meyi (H Malicky, 1997)
 C. mickeli (DG Denning, 1942)
 C. minuscula (Banks, 1907)
 C. mixta (W Mey, 2003)
 C. modica (R McLachlan, 1871)
 C. mollala (HH Ross, 1941)
 C. montapo (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. morsei (AE Gordon, 1974)
 C. musiana (Ulmer, 1951)
 C. namha (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. naphis (H Malicky & P Chantaramongkol, 2009)
 C. nathanbanksi (W Mey, 1998)
 C. naumanni (H Malicky, 1986)
 C. niasensis (H Malicky, 1997)
 C. nigrescens (L Navas, 1932)
 C. ningmapa (F Schmid, 1975)
 C. nohondoan (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. nondra (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. nubila (DE Kimmins, 1963)
 C. obscurata (Ulmer, 1930)
 C. obtusa (S Jacquemart, 1963)
 C. okinawana (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. oktedit (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. opposita (Banks, 1931)
 C. oxa (HH Ross, 1938)
 C. padaha (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. pali (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. pallida (Banks, 1920)
 C. paracostalis (W Mey, 2003)
 C. parafra (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. parentum (AE Gordon, 1974)
 C. pasella (HH Ross, 1941)
 C. peirithoos (H Malicky & N Changthong, 2005)
 C. persica (W Mey, 2004)
 C. petersi (Ross, Morse & Gordon, 1971)
 C. pfundsteini (B Statzner, 1984)
 C. piljanae (W Mey, 1999)
 C. pinaca (HH Ross, 1941)
 C. pinula (DG Denning, 1952)
 C. pison (H Malicky & P Chantaramongkol, 2009)
 C. pitella (DG Denning, 1968)
 C. plutonis (Banks, 1913)
 C. praepilata (CJ Geraci, 2008)
 C. processuata (AV Martynov, 1927)
 C. pulchripennis (Banks, 1939)
 C. pulverulenta (DG Gibbs, 1973)
 C. pulla (L Navas, 1918)
 C. punctata (S Jacquemart, 1961)
 C. quadrifasciata (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. ranoma (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. ranomafana (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. rantsoa (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. reticulata (Banks, 1913)
 C. richardsoni (AE Gordon, 1974)
 C. rienga (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. rineta (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. robisoni (SR Moulton & KW Stewart, 1996)
 C. robusta (Walker, 1852)
 C. roscida (L Navas, 1934)
 C. rossi (AE Gordon, 1974)
 C. rubachi (W Mey, 1995)
 C. sagitta (M Kobayashi, 1987)
 C. saiyok (H Malicky & P Chantaramongkol, 2009)
 C. saltorum (W Mey, 1998)
 C. sambava (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. sandrae (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. saplaca (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. sauteri (L Navas, 1933)
 C. schmidiana (Olah et al., 2007)
 C. schwendingeri (H Malicky & P Chantaramongkol, 1997)
 C. septa (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. sessilis (G Marlier, 1961)
 C. sexfasciata (Ulmer, 1904)
 C. simayorum (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. simplex (DE Kimmins, 1963)
 C. sipitanga (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. smithi (AE Gordon, 1974)
 C. socia (L Navas, 1927)
 C. songbua (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. songda (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. sordida (HA Hagen, 1861)
 C. speciosa (Banks, 1904)
 C. spinifera (S Jacquemart, 1967)
 C. spinosa (F Schmid, 1959)
 C. stenocyta (L Navas, 1932)
 C. stigma (DE Kimmins, 1955)
 C. suffusa (L Navas, 1932)
 C. surgens (Y Li & L Tian, 1990)
 C. suswanad (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. suteri (JC Dean, 2001)
 C. taipeiana (M Kobayashi, 1987)
 C. tanana (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. tanidai (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. tectifera (G Marlier, 1959)
 C. telensis (H Malicky, 1997)
 C. temburonga (H Malicky, 1997)
 C. tenerrima (G Marlier, 1961)
 C. tenga (CJ Geraci, 2008)
 C. thaba (Mosely, 1948)
 C. theophane (H Malicky & T Prommi, 2006)
 C. thomasseti (Ulmer, 1931)
 C. timgulile (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. tincta (L Navas, 1932)
 C. tinjar (DE Kimmins, 1955)
 C. tokunagai (M Tsuda, 1940)
 C. tournii (Gibon, Guenda & Coulibaly, 1994)
 C. tramota (H Malicky & P Chantaramongkol, 1997)
 C. transmutata (W Mey, 1998)
 C. triangularis (Ulmer, 1931)
 C. trifascia (Y Li, 1988)
 C. trifida (Mosely, 1935)
 C. trilari (H Malicky & P Chantaramongkol, 1997)
 C. truncata (AV Martynov, 1935)
 C. tungpa (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. tunmodera (Olah et al., 2007)
 C. uchidai (M Kobayashi, 1987)
 C. ulmeri (L Navas, 1933)
 C. unicalcarata (W Mey, 1992)
 C. usambara (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. vacoana (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. vala (H Malicky, 1992)
 C. vannotei (AE Gordon, 1974)
 C. varia (DE Kimmins, 1955)
 C. ventricosa (Y Li & D Dudgeon, 1988)
 C. villosa (L Navas, 1934)
 C. virginica (DG Denning, 1949)
 C. wabasha (DG Denning, 1948)
 C. wellsae (JC Dean, 2001)
 C. wrighti (HH Ross, 1947)
 C. yangmorseorum (J Olah & KA Johanson, 2008)
 C. zao (J Olah & KA Johanson, 2008)

Примечания

Ссылки 
 Trichoptera World Checklist
 bugguide.net: Hydropsychidae — Netspinning Caddisflies

Гидропсихиды
Роды ручейников